Heidari ist ein Familienname.

Varianten 
 Heydari

Herkunft und Bedeutung 
Der Name (حيدري) ist iranischer Herkunft. Das Wort Heidar bedeutet Löwe.

Bekannte Namensträger 
 Ali Akbar Heidari (* 1941), iranischer Ringer
 Alireza Heidari (* 1976), iranischer Ringer
 Bijan Heidari (* 1980), iranischer Fußballschiedsrichter
 Payam Heidari (* 1987), iranischer Fußballschiedsrichter

Familienname

en:Heidari